Пи́тер Уо́кер (, 7 октября, 1912, Лидс, Йоркшир — 1 марта, 1984, Ньютаун, Вустершир) — британский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана (1951), пилот Формулы-1.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! ERA E
! ERA L6S
! 

||

|-
!
! British Racing  Motors Ltd
! BRM P15
! BRM P15  1,5 V16S
! 

|-
!rowspan=2|
! Stirling  Moss Ltd
! Maserati  250F
! Maserati  250F 2,5 L6
!rowspan=2| 

||||||

|-
! RRC Walker  Racing Team
! Connaught  B Type
! Alta 2,5 L4
||||||||||

||
|}

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Лидсе
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Connaught
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Победители 24 часов Ле-Мана